Села:
 Липляни — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Липляни — Житомирська область, Коростенський район